Paris-Camembert 2017 var den 77. udgave af cykelløbet Paris-Camembert. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. april 2017. Det blev vundet af franske Nacer Bouhanni fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI Europe Tour 2017